Kumari Dewi – żyjąca w Nepalu bogini-dziewica
 Kumari – bogini hinduistyczna dosiadająca pawia
 Kumari (Nuwakot) – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu